Воскресе́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Воскресенська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Воскресенська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Воскресенська вулиця — вулиця у місті Красилів Хмельницької області.
 Воскресенська вулиця — вулиця у місті Миргород Полтавської області.
 Воскресенська вулиця — вулиця у місті Суми.
 Воскресенська вулиця — вулиця у місті Чистякове Донецької області.

Вулиці